School for Scoundrels (1960), een film van Robert Hamer
School for Scoundrels (2006), een film van Todd Phillips